En el Reino Unido, el término italiano musico  (musici en plural ) tiene varios significados:  

 El término se refería, en un principio, a cualquier músico convenientemente formado, en oposición al amateur.
 En el siglo XVIII, se usó como eufemismo para el tipo de voz conocido hoy como castrato, que en aquel momento se consideraba un término despectivo.
 En el siglo XIX, tras la desaparición de los castrati en la ópera, el término designó a una cantante femenina, generalmente una mezzo-soprano —pero a veces una contralto— en un papel travestido,  a menudo denominado primo musico. También se utilizó ocasionalmente en diminutivo (musichetto).

Véase también 

 Tenore contraltino 

Voces según registro
Terminología musical
Terminología italiana de ópera